Lista över sjöar i Schweiz med de sjöar som är större än 1 km². Med sitt bergiga landskap har Schweiz många dalgångar med djupa, långsmala sjöar. I sydväst gränsar landet till Genèvesjön (581 km²) och i norr till Bodensjön (571 km²). Neuchâtelsjön är med en areal av 218 km² den största av de insjöar som i sin helhet ligger i Schweiz.

Schweiz har över 175 insjöar. Genèvesjön ligger delvis i Frankrike. Bodensjön ligger delvis i Tyskland och till en liten del finns även i Österrike. Lago Maggiore ligger till större delen i Italien och är där en av de stora norditalienska sjöarna. Luganosjön ligger till en mindre del även i Italien.

De största sjöarna i Schweiz 
Det finns 16 insjöar i Schweiz med en yta större än 10 km²:
Genèvesjön (Lac Léman, Lac de Genève) - 581,3 km² (delad med Frankrike)
Bodensjön (Bodensee) - 541,1 km² (delad med Tyskland/Österrike)
Neuchâtelsjön (Lac de Neuchâtel, Neuenburgersee) - 218,3 km²
Lago Maggiore (Lago Maggiore) - 212,3 km² (huvudsakligen i Italien )
Vierwaldstättersjön (Vierwaldstättersee) - 113,7 km² 
Zürichsjön (Zürichsee) - 90,1 km²
Luganosjön (Lago di Lugano, Ceresio) - 48,7 km² (delvis i Italien)
Thunsjön (Thunersee) - 48,4 km²
Bielsjön (Lac de Bienne, Bielersee) - 39,6 km²
Zugsjön (Zugersee) - 38,3 km² 
Brienzsjön (Brienzersee) - 29,8 km²
Walensee - 24,1 km² 
Murtensjön (Lac de Morat, Murtensee) - 23,0 km²
Sempachersee - 14,36 km²
Sihlsee - 10,72 km²
Hallwilersee  - 10,21 km²

Sjöar större än 1 km²

Referenser

Noter

Webbkällor 

Sjöar
Schweiz
 Lista